Натуральне число 1769
 1769 рік до нашої ери
 1769 рік нашої ери